Frisia steht für:
 Frisia (Schiff, 1872), Dampfschiff der deutschen Reederei HAPAG (Baujahr 1872)
 Frisia (Schiff, 1900), Seitenraddampfer der Sylter Dampfschiffahrtsgesellschaft
 Reederei Norden-Frisia, eine deutsche Reederei
 die Schiffe Frisia I, Frisia II, Frisia III (Schiff, 2015), Frisia III (Schiff, 1960), Frisia IV, Frisia V, Frisia VI, Frisia VII, San Lucas II (erste Frisia VIII), Frisia VIII (Schiff, 2010), Frisia IX und Frisia X der Reederei Norden-Frisia
 FLN Frisia-Luftverkehr, eine deutsche Regional-Fluggesellschaft
 (1253) Frisia, einen Asteroiden
 Frisia (Unternehmen), einen deutschen Windkraftanlagenhersteller
 Erdölwerke Frisia, eine deutsche Raffinerie mit Tanklager
 Windmühle Logabirum, eine Windmühle in Leer (Ostfriesland)

Frisia steht für die Studentenverbindungen:
 Frisia (Studentenverbindung), Liste der Studentenverbindungen mit Frisia im Namen